Маткоярви — озеро на территории Юшкозерского сельского поселения Калевальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км², площадь водосборного бассейна — 82,1 км². Располагается на высоте 125,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная (условно состоит из двух частей, разделённых узкой протокой), продолговатая (вытянуто с северо-запада на юго-восток более чем на пять километров). Берега каменисто-песчаные, местами заболоченные.

Через озеро протекает река Норва, впадающая в реку Кемь.

К озеру подходит автодорога местного значения.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000911102000006039.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Норвы
Озёра Калевальского района